«Ley de eutanasia» puede hacer referencia a las siguientes leyes:
 La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en el Congreso de los Diputados en España en marzo de 2021.
 La Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, aprobada en el Parlamento de Andalucía en marzo de 2010.